Wykno – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Łęki Szlacheckie 
 Wykno – wieś w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Będków 
 Wykno – wieś w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Ujazd 
 Wykno – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Krasnosielc
 Wykno – stacja kolejowa w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Gromadzyn-Wykno, Idźki-Wykno, Nowe Wykno, Stare Wykno